Дрезденский филармонический оркестр () — симфонический оркестр, располагающийся в Дрездене, спонсируемый городом Дрезденом.

Оркестр был основан в 1870 под названием  и выступал в зале Гевербехаусзаль (). В 1915 г. пережил полную реорганизацию, заметно увеличил состав (из 64 музыкантов нового состава только 21 играл в прежнем) и получил своё теперешнее имя.

В период ГДР основной концертной площадкой оркестра стал Дворец культуры (). Сейчас оркестр в основном выступает там, а также в церкви Крёйцкирхе, Высшей музыкальной школе Дрездена и замке Альбрехстберг.

Главные дирижёры оркестра 

 1870—1885 Герман Мансфельдт
 1885—1886 Михаэль Циммерман
 1886—1890 Эрнст Шталь
 1890—1903 Август Тренклер
 1903—1915 Вилли Ольсен
 1915—1923 Эдвин Линднер
 1923—1924 Йозеф Густав Мрачек
 1924—1929 Эдуард Мёрике
 1929—1932 Пауль Шайнпфлюг
 1932—1934 Вернер Ладвиг
 1934—1942 Пауль ван Кемпен
 1942—1944 Карл Шурихт
 1945—1946 Герхарт Визенхюттер
 1947—1964 Хайнц Бонгарц
 1964—1967 Хорст Фёрстер
 1967—1972 Курт Мазур
 1972—1976 Гюнтер Хербиг
 1977—1985 Герберт Кегель
 1986—1994 Йорг-Петер Вайгле
 1994—2001 Мишель Плассон
 2001—2004 Марек Яновский
 2004—2011 Рафаэль Фрюбек де Бургос
 2011—2019 Михаэль Зандерлинг
 2019— Марек Яновский

Ссылки 
 Официальный сайт оркестра и Дрезденской филармонии 

Симфонические оркестры Германии
Культура Дрездена
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1870 году
Музыкальные коллективы по алфавиту